Petr Sýkora (hockey sur glace, 1976), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque né en 1976.
 Petr Sýkora (hockey sur glace, 1978), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque né en 1978.